Западная Ява (; ; ) — провинция в Индонезии, на острове Ява.
Граничит с Джакартой и провинцией Бантен на западе, с Центральной Явой на востоке.
 
Население — 48 274 162 чел. (2020 год). Административный центр — город Бандунг.

География 
По провинции протекает река Читарум.

История 
Провинция Бантен ранее являлась частью Западной Явы, но отделилась от неё в 2000 г.

Административное деление 
Западная Ява подразделяется на 18 округов и включает девять городских муниципалитетов.

Население и языки 
По переписи 2010 года (43 053 732 чел.) Западная Ява является самой населенной провинцией Индонезии и, исключая Джакарту, провинцией с самой высокой плотностью населения (1150 чел./км²).

Крупные города — Бандунг, Бекаси, Чианджур, Чимахи, Богор, Депок.

Кроме индонезийского, национальным и наиболее широко-распространенным языком в Западной Яве является сунданский. В приграничных с Центральной Явой районах используется также Яванский.

Известные уроженцы 

 Басведан, Анис — индонезийский учёный, педагог и государственный деятель.
 Ива Кусумасумантри — индонезийский политический деятель.
 Субарджо, Ахмад — индонезийский политический деятель и дипломат.
 Суси Пуджиастути — индонезийский предприниматель и государственный деятель.

Примечания

Ссылки